Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym big air podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na obiekcie o nazwie Sierra Nevada Big Air. Kwalifikacje odbyły się 16 marca o 11:30. Z kolei finał odbył się 17 marca 2017 roku o 19:30. Złoty medal wywalczył Norweg Ståle Sandbech, który pokonał Chrisa Corninga z USA oraz swego rodaka Marcusa Klevelanda.

Kwalifikacje

Bieg 1

Bieg 2

Półfinał

Finał 

 JNS - skok niepunkotwany.

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017